Кампана () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Кампана () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Кампана — місто в Аргентині, у провінції Буенос-Айрес
 Кампана (округ) — округ аргентинської провінції Буенос-Айрес
 Кампана — острів у регіоні Магальянес (Чилі)
  — гора в Чилі
 Кампана — всеукраїнська організація порядних, досвідчених людей, які люблять весело проводити час (Україна)